Saint Saviour kan syfta på följande platser:

Guernsey 

 Saint Saviour (parish i Guernsey),

Jersey 

 Saint Saviour (parish i Jersey),